Pinnarn kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pinnarn (vid Påsalö, Lovisa), Nyland, 
 Pinnarn (vid Tjuvö, Lovisa), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar